, un township du comté de Crawford, dans l'Ohio.
 Lykens Township, un township du comté du Dauphin, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships